Суперкубок Франции по футболу 2018 — 23-й матч Суперкубка Франции, в котором встретились чемпион сезона 2017/18 и обладатель Кубка сезона 2017/18 ПСЖ и занявший 2-е место в чемпионате Монако. Встреча прошла 4 августа 2018 года на Шеньчжэньском универсиадном стадионе в Шэньчжэнье.
На счету «Пари Сен-Жермен» было 8 Суперкубка Франции, в том числе два последних, а на счету «Монако» 4 трофея

Отчёт о матче 

2018
Матчи ФК «Пари Сен-Жермен»
Матчи ФК «Монако»
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018
Август 2018 года
События 4 августа
Спортивные соревнования в Шэньчжэне
Спорт во Франции в 2018 году
Спорт в Китае в 2018 году
2018 год в Монако
Футбольные соревнования в Китае